El Torneig de Metz 2015, oficialment conegut com a Moselle Open 2015, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 13a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 27 de setembre del 2015 a Les Arènes de Metz, França.

El tennista local Jo-Wilfried Tsonga va guanyar per tercera ocasió a Metz (2011, 2012) en una reedició de la final de 2013.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2015
ATP World Tour 2015